112-й выпуск Джиро ди Ломбардии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Ломбардии, Италия. Гонка была проведена 13 октября 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 1.UWT).

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт